Billy Sharp (Sheffield, 5 februari 1986) is een Engelse voetballer die voor Sheffield United FC speelt.

Sharps carrière begon in 2002 bij Sheffield United FC. Hij bleef daar drie jaar waarin hij twee keer aan spelen toekwam, beide keren in zijn laatste jaar. Hij werd in 2005 verhuurd aan Rushden & Diamonds FC. Hij speelde daar zestien wedstrijden en scoorde negen keer. Datzelfde jaar maakte hij de overstap naar Scunthorpe United. Hij speelde daar 37 wedstrijden en scoorde 23 keer. Hij werd daarmee clubtopscorer en topscorer van de Football League One, samen met Freddy Eastwood. Het jaar daarop scoorde hij dertig keer. Hij verdiende hiermee een transfer z'n ex-club Sheffield United. Deze club speelde een divisie hoger. In twee jaar Sheffield kon hij achtmaal scoren. In 2009 werd hij uitgeleend aan reeksgenoot Doncaster Rovers, waarvoor hij vijftien keer doel trof.

Carrière

Zie ook
Lijst van spelers van Scunthorpe United FC

Sharp, Billy